De familie der Eekhoorns (Sciuridae)
Eekhoorn (zoogdier) (rode eekhoorn, ofwel Sciurus vulgaris)
Eekhoorn (vlinder)
De Eekhoorn - een Nederlandse uitgeverij
Wip de Eekhoorn - een personage uit de Fabeltjeskrant